André Taurel (1833-1866), dessinateur, graveur au burin et lithographe ;
 Augustin Taurel (1828-1879), peintre et dessinateur ;
 Benoît Taurel (1794-1859), graveur au burin et à l'eau-forte ;
 Edouard Taurel (1824-1892), graveur et dessinateur.
 Jean Jacques François Taurel (1757-1832), peintre français